Юлия Король: Король, Юлия Владимировна (род. 1991) — белорусская легкоатлетка.
 Король, Юлия Михайловна (род. 2003) — спасшая нескольких детей на Сямозере (2016).